Hurban ist der Familienname folgender Personen:

 Jozef Miloslav Hurban (1817–1888), slowakischer Schriftsteller, Journalist und Politiker
 Svetozár Hurban Vajanský, (eigentlich: Svetozár Miloslav Hurban; 1847–1916), slowakischer Schriftsteller, Redakteur, Publizist und Politiker

Hurban bezeichnet auch:

 (3730) Hurban, Asteroid